O Club Deportivo Marquense é um clube de futebol guatemalteco fundado em 1958 com sede em San Marcos (Guatemala). A equipe compete no Campeonato Guatemalteco de Futebol.

Ligações externas 
 Sítio oficial 
 
 

Marquense
Clubes de futebol fundados em 1958
Fundações na Guatemala em 1958
San Marcos (Guatemala)